Het vrouwen dubbelspel toernooi is een van de vijf onderdelen van de Wereldkampioenschappen badminton 2022. Regerend kampioenen waren de Chinezen Chen Qingchen en Jia Yifan. Zij prolongeerden hun titel.

Geplaatste spelers

Ronde van 64

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Laatste 4